Четрдесета сезона Светског купа у алпском скијању је почела у октобру 2005. а завршена је у марту 2006. у Ореу у Шведској. У фебруар 2006. направљена је пауза од скоро месец дана због Олимпијских игара у Торину.

Бенјамин Рајх из Аустрије је први пут освојио велики кристални глобус, такође други пут заредом победио је у такмичењу велеслалома. Михаел Валхофер је други узастопно био најбољи у спусту. Аксел Лунд Свиндал је био најбољи у супервелеслалому а Ђорђо Рока у слалому.

У женској конкуренцији Јаница Костелић из Хрватске је трећи пут била најбоља у укупном поретку као и у слалому. Остварила је девет победа и то у свих пет дисциплина. На тај начин се придружила Марку Ђирарделију и Петри Кронбергер који су једини то учинили пре ње. Костелићева је такође поставила нови рекорд у женској конкуренцији од 1970 бодова.
У својој последњој сезони, Михаела Дорфмајстер је освојила кристалне глобусе у спусту и супервелеслалому, док је Анја Персон била најбоља у велеслалому.

Распоред такмичења

Легенда

Мушкарци

Жене

Поредак – мушкарци

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – жене

Укупно

Спуст

Супервелеслалом

Велеслалом

Слалом

Комбинација

Поредак – Куп нација

Укупно 

Коначни поредак после 73 трке.

Мушкарци 

Коначни поредак после 37 трка.

Жене 

Коначни поредак после 36 трка.

Референце 

Светски куп у алпском скијању
Алпско скијање у 2005.
Алпско скијање у 2006.